Кубок Германии по футболу 2020/2021 — 78-й розыгрыш кубка Германии по футболу (). Турнир начался 11 сентября 2020 года, а финал состоялся 13 мая 2021 года в Берлине на Олимпийском стадионе.

Расписание 
 Первый раунд: 11—14 сентября 2020 года, 15 октября 2020 года, 3 ноября 2020 года
 Второй раунд: 22—23 декабря 2020 года, 12—13 января 2021 года
 1/8 финала: 2—3 февраля 2021 года
 Четвертьфиналы: 2—3 марта 2021 года
 Полуфиналы: 1—2 мая 2021 года
 Финал: 13 мая 2021 года

Первый раунд 
Жеребьёвка первого раунда состоялась 26 июля 2020 года в 18:30. 30 матчей были сыграны с 11 по 14 сентября, а также ещё по одному — 15 октября и 3 ноября 2020 года.

Второй раунд 
Жеребьёвка второго раунда состоялась 8 ноября 2020 года в 18:30. Первоначально она был запланирована на 18 октября 2020 года, но была отложена из-за переноса одного из матчей первого раунда на ноябрь 2020 года. 16 матчей пройдут 22—23 декабря 2020 года и 12—13 января 2021 года.

Турнирная сетка

1/8 финала 
Жеребьёвка второго раунда состоялась 3 января 2021 года в 17:30. 8 матчей прошли 2-3 февраля 2021 года.

1/4 финала 
Жеребьёвка четвертьфиналов состоялась 7 февраля 2021 года в 18:30. 1 матч прошёл 2 марта, 2 матча прошли 3 марта и ещё один перенесённый матч состоялся 7 апреля 2021 года.

1/2 финала 
Матчи прошли 30 апреля и 1 мая 2021 года.

Финал

Бомбардиры 
Лучшим бомбардиром розыгрыша стал вингер дортмудской «Боруссии» Джейдон Санчо, забивший шесть голов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Кубок Германии на soccerway 

2020
Германии
Спорт в Германии в 2020 году
Спорт в Германии в 2021 году